

Editoria
 Aelle – rivista italiana di cultura hip hop

Mitologia
Aella – amazzone della mitologia greca, sconfitta da Eracle

Persone
 Aella del Sussex – primo re del Sussex (Sassoni del sud) (477-491/514)
 Aella – primo re di Deira (559-588/590)
 Aella II – re di Northumbria (862-867)
 Aelfwine Aella – vescovo di Lichfield nella prima metà del X secolo